Михаил Мунтян: Мунтян, Михаил Алексеевич (1938—2021) — профессор политологии Российского государственного торгово-экономического университета.
 Мунтян, Михаил Владимирович (род. 1935) — российский пианист и клавесинист, народный артист Российской Федерации (2003).
 Мунтян, Михаил Иванович (род. 1943) — молдавский певец, народный артист СССР (1986).